Louis De Geer er navnet på en række svenske personer af slægten De Geer:

 Louis De Geer (1587-1652) - finans- og industrimand af vallonsk oprindelse
 Louis De Geer (1622-1695) - finans- og industrimand, søn af førnævnte
 Louis De Geer (1818-1896) - Sveriges første statsminister
 Louis De Geer (1824-1887) - friherre, godsejer og rigsdagsmand
 Louis De Geer (1854-1935) - Sveriges statsminister 1920-21
 Louis De Geer (1888-1954) - forfatter
 Louis De Geer (1910-1987) - friherre, ambassadør, far til Carl Johan De Geer